

Patronyme 

 William Paulet (v. 1483-1572),  de marquis Winchester, homme d'État anglais ;
 Charles Paulet (1764-1843),  Winchester ;
 Charles Paulet, secrétaire de la Chambre du roi de France, qui laissa son nom en 1604, à l'impôt la Paulette ;
 Angélique Paulet, fille du précédent, célèbre précieuse, amie de Ninon de Lenclos. Admirée du roi Henri IV , elle était surnommée « la lionne rousse » ;
 Jean-Jacques Paulet (1740-1826), mycologue français ;
 Marc Gaspard Abraham Paulet de La Bastide (1769-1805), général de la Révolution et de l’Empire ;
 Gabriel Paulet, ténor français (fin du  et début ) ;
 Pedro Paulet (1874-1945), scientifique péruvien, premier à tester un moteur de fusée à ergols liquides ;
 Maurice Paulet, lieutenant-colonel de l'Armée française ayant participé à la détermination précise de la Frontière entre Israël et le Liban entre 1921 et 1923 dans le cadre de la commission anglo-française dite 'Paulet -Newcombe', en application de la Convention franco-britannique de 1920 ;
 Edouard Paulet (1897-1942), fondateur des conserveries Petit Navire. Dès le 19 juin 1940, il répond à l’appel du Général De Gaulle et rejoint la France Libre, en Angleterre. Il participe à la bataille de Bir Hakeim et disparaît en mer fin 1942. Mort pour la France ;
 Marguerite Paulet (1900-1979), peintre français ;
 Jean Paulet (1931-2012), potier et céramiste français ;
 Bernard Paulet (1957-2020), Père Jésuite.

Toponyme 

 Île Paulet, petite île volcanique de l'Antarctique ;
 Port-Paulet, sur l’Ile Verte (territoire de la Patagonie septentrionale).

Voir aussi